Teanum (Teanum Apulum) fou una ciutat d'Apúlia a la riba del Frento a 20 km de la desembocadura. El 318 aC es va sotmetre als cònsols romans Marc Fosli Flaccinator i Luci Plauci Vennó. A la Segona Guerra Púnica fou el quarter d'hivern a Apúlia del dictador romà M. Junius Pera. Fou municipi romà i mai va tenir rang de colònia.

Teanum (Teanum Sidicinum) fou també una ciutat de la Campània, a la via Llatina, a la frontera de la regió de Campània. Fou la capital del poble dels sidiquins. Va passar a Roma al segle III aC. El 216 aC una legió hi fou enviada per assegurar el camí de la via Llatina davant el perill d'Anníbal després de Cannas. El211 aC va servir de presó als senadors de Capua mentre esperaven la sentència del senat romà, i allí foren assassinats pel cònsol Fulvius, contrari a l'altre cònsol Appius Claudius, abans de conèixer la decisió senatorial. Va ser municipi. Les legions hi van celebrar una reunió per decidir entre Octavi i Antoni. El tribú Rullus va proposar dividir el territori entre els ciutadans romans però no es va portar a terme, però sota August s'hi va establir una colònia romana. Va declinar a l'edat mitjana però fou seu d'un bisbat. Avui dia es diu Teano. Es conserva l'amfiteatre i el teatre i uns banys (Il Bagno Nuovo). Prop de la ciutat hi havia fonts d'aigua mineral, avui anomenades Caldarelle.

Ciutats romanes del sud d'Itàlia